Я́хонт может означать:

 Яхонт — устаревшее название драгоценного минерала (рубина или сапфира).
 «Яхонт» — экспортный вариант универсальной противокорабельной ракеты среднего радиуса действия «Оникс»
 «Яхонт» — базовый минный тральщик проекта 1265.
 «ЯХОНТ» — красноярский музыкальный коллектив, работающий в стиле «фолк-эстрада-поп-рок».
 Яхонт — фамилия. Известные носители:
 Яхонт, Всеволод Олегович (род. 1993) — российский хоккеист. 
 Яхонт, Олег Васильевич (род. 1941) — искусствовед.

См. также

Примечания